Die DEL-Saison 2017/18 war die 24. Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. Die Saison begann am 8. September 2017. Die Hauptrunde endete am 4. März 2018. Die Play-Offs begannen am 7. März und endeten mit dem siebten Play-Off-Finale am 26. April 2018.

Teilnehmer 

An der Saison 2017/18 nahmen wie im Jahr zuvor 14 Clubs teil. Alle Clubs der Vorsaison reichten Lizenzunterlagen ein. Zusätzlich zu den aktuellen DEL-Teilnehmern wären die DEL2-Clubs Löwen Frankfurt und Bietigheim Steelers für die Teilnahme an der Liga in Betracht gekommen. Beide reichten fristgerecht zum 15. Februar 2017 die notwendige Bankbürgschaft für die Lizenzierung ein. Allerdings beschloss die DEL, die beiden Clubs nicht aufzunehmen.

Regeländerungen 
Insgesamt wurden zu dieser Saison einige Anpassungen an den bisherigen Regeln durchgeführt. Ein Hoher Stock mit Verletzungsfolge führt nicht mehr zu einer Großen Strafe mit automatischer Spieldauerdisziplinarstrafe und wird stattdessen mit zwei kleinen Strafen geahndet. Die Änderung an der Regelung zu Schlittschuhtoren wurde rückgängig gemacht, sodass ein Tor nur dann nicht gilt, wenn eine eindeutige Kickbewegung sichtbar ist. Außerdem wurde das Anspiel vereinfacht, da nicht mehr die Schiedsrichter, sondern die Spieler selbst für das Bully verantwortlich sind.

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stand: 4. März 2018

Hauptrundentabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit werden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, ist die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhalten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wird ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verliert eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhält sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen: , , , 
Stand: 4. März 2018

Beste Scorer 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
(Stand: Saisonende 2017/18)

Beste Torhüter 
(Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

(Stand: Saisonende 2017/18)

Play-offs

Play-off-Baum

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden im Modus „Best of Three“ ausgetragen und fanden am 7. und 9. März 2018 statt.

HR = Hauptrunde

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 14., 15., 16., 18., 20., 21., 23. und 25. März 2018 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 29. und 31. März sowie am 2., 4., 6. und 8. April 2018 statt.

HR = Hauptrunde

Finale 
Die Finalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen. Sie fanden am 13., 15., 18., 20., 22., 24. und 26. April 2018 statt.

HR = Hauptrunde

Kader des Deutschen Meisters

Auszeichnungen 
 DEL-Spieler des Jahres – Keith Aucoin, EHC Red Bull München
 Stürmer des Jahres – Keith Aucoin, EHC Red Bull München
 Verteidiger des Jahres – Yannic Seidenberg, EHC Red Bull München
 Torhüter des Jahres – Dustin Strahlmeier, Schwenninger Wild Wings
 DEL-Rookie des Jahres – Phil Hungerecker, Adler Mannheim
 Trainer des Jahres – Thomas Popiesch, Fischtown Pinguins
 Robert Müller Fair Play Trophy – Schwenninger Wild Wings
 MVP der Playoffs – Jon Matsumoto, EHC Red Bull München

Weblinks

Einzelnachweise 

2017
Eishockeysaison 2017/18